Baskin peut faire référence à :

Personnalités 

 , auteur irlandais,
  (1913–1967), fondateur de la chaîne de crème glacée américaine Baskin-Robbins,
 Carole Baskin (née en 1961), militante américaine pour les droits des animaux,
 , neurochirurgien américain,
 Elya Baskin (né en 1951), acteur letton,
 James William Baskin (1920-1999), homme politique canadien en Ontario
  (né en 1962), analyste sud-africain,
 , scénariste et producteur américain,
  (1922–2000), sculpteur et artiste américain,
 , femme de lettres américaine,
  (1926-2005), juge américain du Texas,
  (1837–1918), homme politique américain de l'Utah,
  (né en 1950), musicien américain, 
  (née en 1958), personnalité religieuse américaine.

Lieux 

 Baskin (Louisiane), un village des États-Unis.

Œuvres 
  (2015), film d'horreur de Can Evrenol.

Voir aussi 
 Baskin-Robbins